Европско првенство у одбојци за жене 2021. било је 32. издање овог такмичења које се организовало под окриљем ЦЕВ-а, европског одбојкашког управљачког тела. Овогодишњи женски Евроволеј одржавао се у Србији, Бугарској, Румунији и Хрватској; по други пут се првенство играло у четири државе. 

Титулу шампиона је бранила репрезентација Србије која је у финалу овогодишњег турнира изгубила од селекције Италије. Одбојкашице Италије су тако по трећи пут у својој историји подигле пехар намењен прваку Европе. Репрезентација Турске је освојила бронзану медаљу.

Квалификације

Жреб 
Састави шешира су били следећи:

Жреб је одржан у Београду 20. маја 2021. године.

Дворане

Групна фаза

Група А 

|} 

 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Група Б 

|}

 Сатница је по источноевропском летњем времену (UTC+3).

Група Ц 

|}

 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Група Д 

|}

Елиминациона фаза 

Сатница у Београду је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).
Сатница у Пловдиву је по источноевропском летњем времену (UTC+3).

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале 

{| width=95%
|- align=center
| 2. место Србија
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2021.  Италија3. титула| 3. местоТурска
|}

 Састави освајача медаља 
<center>
{| class="wikitable"
|- align="center"
| style="width: 33%; background: gold"|Злато| style="width: 33%; background: silver"|Сребро| style="width: 33%; background: #CC9966"|Бронза'|- valign="top"
|<center>Сара БонифачоАна ДанезиМоника де ЂенароАлесија ЂенариКристина КирикелаОфелија МалиновАлесија МацароСилвија НвакалорСофија Д’ОдорикоАлесија ОроБеатриче ПарокијалеЕлена ПјетриниМиријам СилаПаола ЕгонуСелектор: Давиде Мацанти
|<center>Ана БјелицаЈелена БлагојевићТијана БошковићБианка БушаСтефана ВељковићЈована КоцићКатарина ЛазовићБојана МиленковићСлађана МирковићМаја ОгњеновићМина ПоповићСилвија ПоповићМилена РашићСара ЦарићСелектор:'' Зоран Терзић
|Илкин АјдинАјча АјкачСимге Шебнем АкозХанде БаладинБелиз БашкирМерјем БозЈасемин ГувелиЗехра ГунешМелиха ИсмаилоглуЕбрар КаракуртЏансу ОзбајБусе УналТугба ШеноглуЕда ЕрдемСелектор: Ђовани Гвидети
|}

Коначан пласман

Види још 
 Европско првенство у одбојци за мушкарце 2021.

Референце

Спољашње везе 
 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 2021.
Међународна спортска такмичења у Београду
Одбојка у Београду
Спорт у Србији у 2021.